Bardua ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Bardua (1781–1864), deutsche Malerin und Salonnière
 Wilhelmine Bardua (1798–1865), deutsche Schriftstellerin, Dichterin, Sängerin, Gesangspädagogin, Dramaturgin und Salonnière